Sylwia est un prénom notamment porté par :
 Sylwia Bogacka (º  1981, Jelenia Góra), une tireuse polonaise
 Sylwia Chmiel (º  1991), une joueuse de volley-ball polonaise
  (º  1979, Varsovie), une romancière polonaise
 Sylwia (Magdalena Gawlikowska-)Czwojdzińska (º  1983, Varsovie), une pentathlonienne polonaise
 Sylwia Ejdys (º  1984, Bogatynia), une athlète (coureuse) polonaise
 Sylwia Gawlikowska (º  1983, Varsovie), une pentathlon moderne polonaise
  (º  1978, Tarnowskie Góry), une actrice polonaise
 Sylwia Gruchała (º  1981, Gdynia / Gdańsk), une escrimeuse polonaise
 Sylwia Grzeszczak (º  1989, Poznań), une chanteuse-compositeur et pianiste polonaise
 Halina (Sylwia) Herrmann, née Richter (º  1938, Königshütte), une athlète polonaise
 Sylwia Jaśkowiec (º  1986, Myślenice), une skieuse de fond polonaise
  (º  1929, Świętochłowice), une escrimeur olympique polonaise
 Sylwia Korzeniowska (º  1980, Kalisz / Tarnobrzeg), une athlète marche athlétique polono-française (naturalisée française en 2010)
  (º  1991, Toruń), une rameuse polonaise
 Sylwia Nowak (º  1976, Łódź), une danseur de glace polonaise
  (º  1988, Zielonka), une chanteuse polonaise
 Sylwia Pelc (º  1990, [?]), une joueuse de volley-ball polonaise
 Sylwia Pycia (º  1981, Tychy), une joueuse de volley-ball polonaise
  (º  1973, [?]), une joueuse de badminton polonaise
  (º  1977, Stettin), une actrice allemande
  (º  1973, Łódź), une joueuse de basket-ball polonaise
 Sylwia Wojcieska (º  1985, Milanówek), une joueuse de volley-ball polonaise